Schouwen (voormalig eiland), nu deel van Schouwen-Duiveland
 Schouwen (Het Hogeland), een gehucht in de gemeente Het Hogeland
 schouw (toezicht), schouwen van waterlopen en dijken
 Videoschouw, schouwen van rails en rioolbuizen met videoapparatuur
 Lijkschouw, schouwen door een schouwarts of een patholoog-anatoom van een stoffelijk overschot
 schouw (recht) bekijken van de situatie ter plaatse door een rechter

Zie ook 
Schouw (doorverwijspagina)